

Жінки 
 Годована Ольга Євгенівна (* 1991) — українська плавчиня, заслужений майстер спорту України.

Чоловіки 
 Годований Євген Федорович (* 1949) — український педагог, історик, кандидат історичних наук, перекладач, поет, краєзнавць, дослідник.
 Годований Роман Петрович (* 1990) — український футболіст, захисник луцької «Волині».